Примера Дивизио 1995/96 () — первый сезон чемпионата Андорры по футболу. В 1995 году Футбольная федерация Андорры была принята в УЕФА, однако из-за того, что федерация была принята по ходу сезона андоррские команды не были допущены к еврокубкам по итогам турнира. Всего в дебютном чемпионате Андорры приняло участие 10 клубов. Первым чемпионом стал «Энкамп». Серебряным и бронзовыми призёрами стали клубы «Принсипат» и «Санта-Колома». Последнее 10 место заняла команда «Конструкционс Эмприм», которая покинула Примера Дивизио.

Участники 

В дебютном чемпионате Андорры приняло участие 10 команд. На данный момент 5 из 10 клубов прекратили существование.

Турнирная таблица

Примечания

Ссылки 
 Чемпионат Андорры 1995/96 на сайте RSSSF
 Чемпионат Андорры 1995/96 на сайте foot.dk
 Чемпионаты Андорры (1995—2000) на сайте webalice.it

1995/1996